Досије може бити:
 Досије
 Досије (ТВ серија), југословенска ТВ серија
 Досије (ТВ емисија), српска ТВ емисија

Види још 
 Досије икс, америчка ТВ серија